José Villegas puede hacer referencia a:

 José Villegas Cordero, pintor español del siglo XIX.
 José Villegas Tavares, futbolista mexicano retirado en 1972.